Ammuta  ist der Name folgender Orte in Estland:
 Ammuta (Haapsalu), Ort in der Gemeinde Haapsalu, Kreis Lääne
 Ammuta (Järva), Ort in der Gemeinde Järva, Kreis Järva